Ostrov (ruski: Остров) je grad u Pskovskoj oblasti u Rusiji. Nalazi se na obalama rijeke Velikaje, 55 km južno od Pskova.

Broj stanovnika: 27.000 (1974.)

Ostrov je osnovan kao tvrđava u 14. stoljeću, a stekao je gradski status 1777. godine.

Gradovi u Rusiji
Pskovska oblast